Die Football League One 2007/08 war die vierte Spielzeit der Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 16. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992.

Die drei bestplatzierten Vereine Milton Keynes Dons, Peterborough United und Hereford United stiegen direkt in die Football League One auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Stockport County durch.

Mansfield Town und FC Wrexham stiegen in die National League und wurden in der folgenden Saison durch Aldershot Town und Exeter City ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

Fußballsaison 2007/08
2007/08